Мала Босна је насеље у граду Суботици, у Севернобачком округу, у Србији. Удаљено је 5 километара од улаза у Суботицу, на путу према Сомору. Према попису из 2011. било је 1082 становника.

Географске одлике 
Мала Босна се налази на бачкој лесној заравни, а територију атара чине лесне долине Павловичког дола на југозападу и Чикерије на истоку. Павловичка долина настаје на југозападној периферији насеља.

Демографија 
У насељу Мала Босна живи 990 пунолетних становника, већином Хрвата, а просечна старост становништва износи 39,8 година (39,0 код мушкараца и 40,6 код жена). У насељу има 450 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,77.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Спорт 
У селу ради ФК Мала Босна, који делује још од средине 50-их година -{ХХ}- века. Након неколико гашења клуб је поново формиран 1989. године. Исте године је изграђен и спортски центар који је у претходне две године реновиран. Клуб има амбиције да буде боље организован и да сарађује са већим клубовима из региона.

Удружења 
У насељу постоји Хрватска удруга културе "Лајчо Будановић", удружење је основано 2002. године.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Суботица, на којој се налазе четири насеља, Келебија, Љутово, Мала Босна и Суботица.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-) 
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-) 
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица
Насеља и месне заједнице Суботице